Dysk olimpijski – powieść Jana Parandowskiego
 Dysk olimpijski – miesięcznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego